Гаэтано Берарди (; родился 21 августа 1988 года в Соренго, Лугано, Тичино) — швейцарский футболист, защитник клуба «Сьон». Хотя Берарди номинально считался правым защитником, он также мог сыграть и на противоположном фланге обороны, и на правом фланге полузащиты.

Клубная карьера

Начало карьеры и Брешиа 
Берарди родился в небольшом швейцарском городке Соренго и начал свою футбольную карьеру в 2001 году, в возрасте 13 лет записавшись в школу местного «Лугано». Там он прозанимался 4 года и летом 2005 года был подписан итальянской «Брешиа» (Д2), за которую и дебютировал в предпоследнем мачте Серии B 30 июня 2007 года в победном гостевом матче против «Пескары» (3:1).

В своем первом полноценном сезоне 2007/08 футболист считался игроком запаса и отыграл за клуб 10 матчей во всех турнирах. А уже в следующем розыгрыше Гаэтано Берарди становится твердым игроком основы в команде Джузеппе Якини. В сезоне 2008/09 защитник проводит 28 матчей, а в следующем, 2009/10 — 30 и помогает «Брешии» выйти в Серию А через плей-офф.

12 сентября 2010 года в матче против «Палермо» (3:2) состоялся дебют футболиста в высшем итальянском дивизионе. Берарди отыграл за «Брешиа» весь сезон в основе, но не помог клубу сохранить прописку в Серии А — клуб вылетел, заняв 19-ое место в лиге. В итоге за 6 сезонов в клубе Берарди провел 112 матчей во всех турнирах.

Сампдория 
Менять команду Берарди сразу не стал, ещё полгода отыграв за «львов», но не обнаружив у клуба амбиций по скорому возвращению в Серию А, зимой 2012 перешёл в «Сампдорию» — тоже клуб Серии В, но который занимал верхние строчки в Д2 и активно пытался вернуться на высший уровень. Получилось — «Сампдория» возвращается в Серию А через плей-офф, а Берарди становится в клубе игроком основы, поочередно играя то справа, то слева в защите.

Следующий сезон игрока, наверное, стал лучшим в его карьере. Несмотря на тяжелую конкуренцию со стороны игрока сборной Италии Лоренцо Де Сильвестри, швейцарец закрепляет за собой место на правом фланге обороны «Сампдории». А вот следующий сезон совсем не получается — на тренерский мостик клуба приходит Синиша Михайлович, который не видит Берарди игроком основы. Как итог — лишь 5 матчей в сезоне 2013/14.

Лидс Юнайтед 
18 июля 2014 года было объявлено о том, что Берарди продан в «Лидс Юнайтед», сумма трансфера не разглашается. Гаэтано подписал с «павлинами» двухлетний контракт с возможностью продления ещё на год. Чуть позднее президент клуба Массимо Челлино подтвердил, что игрок пошёл на значительно снижение зарплаты ради присоединения к клубу.

Карьера в сборной 
Впервые вызов в сборную Берарди получил в 2007 году, во времена выступления за «Брешиа». 19 ноября 2008 года в матче против Греции впервые сыграл за швейцарскую «молодежку», за которую впоследствии провел 20 матчей. А 10 августа 2011 года, после сезона выступлений за клуб Серии А сыграл первый и пока единственный матч за национальную команду страны.

Достижения 
 Выход в Серию А с «Брешией», сезон 2009/10
 Выход в Серию А с «Сампдорией», сезон 2011/12

 «Лидс Юнайтед»
  Победитель Чемпионшипа (1): 2019/20

Примечания

Ссылки 
 Профиль Берарди на официальном сайте «Лидс Юнайтед»

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Швейцарии по футболу
Игроки ФК «Брешиа»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Сьон»